Jarov může být:

 Jarov (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Jarov (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Jarov (Dolní Břežany) – část obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ
 Beroun-Jarov, k. ú. Jarov u Berouna – městská část Berouna v okrese Beroun
 Jarov (Žižkov) – pomístní jméno části pražského Žižkova poblíž Hrdlořez v místech ulic Na Jarově a Pod Jarovem, stavební Družstvo Jarov a sídliště Jarov se vztahují k témuž místu.

Externí odkazy